Detta är en lista över sjöar i Emmaboda kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Emmaboda kommun.

Lista

Emmaboda kommun
 Lista